Niemcy:
 Bargen – dzielnica Engen

Szwajcaria:
 Bargen – gmina w kantonie Berno, w okręgu Seeland
 Bargen – gmina w kantonie Szafuza, w okręgu Szafuza

Osoby:
 Daniel von Bargen – amerykański aktor

Zobacz też:
 Helmstadt-Bargen
 Rehm-Flehde-Bargen